A Carta de Munsell, é uma ferramenta utilizada na agronomia e na pedologia para identificação da cor de um solo, baseado no sistema de cores de Munsell. Consiste em um caderno com uma série de exemplos de cores relacionados cada um a um código de três números. São eles: Matiz, Valor e Croma. O primeiro refere-se a relação entre os pigmentos de cor amarela e vermelha. O valor indica a proporção das cores branco e preto no solo, enquanto o Croma menciona a contribuição do Matiz na coloração.

O método de identificação de cores através da carta de Munsell é muito utilizado, graças a sua praticidade e baixo custo. Porém, como é baseado em um sistema de percepção visual, onde o se compara uma amostra seca de solo com as cores presentes na carta, é sujeito a falhas de interpretação.

Pedologia
Agronomia